Тимонинская — топоним:

 Тимонинская — деревня в Вожегодском районе Вологодской области, Мишутинское сельское поселение.
 Тимонинская — деревня в Вожегодском районе Вологодской области, Явенгское сельское поселение.
 Тимонинская — деревня в Тарногском районе Вологодской области.
 Тимонинская — река в Красноярском крае, приток Большого Улуя.